San Dionisio est le nom de plusieurs municipalités :
San Dionisio (Nicaragua)
San Dionisio (Philippines)
San Dionisio (Salvador)